Emanuel Kobecki (1863–1927) – działacz społeczności karaimskiej
 Emil Kobecki (1868–1943) – działacz społeczności karaimskiej i urzędnik
 Szymon Kobecki (1865–1933) – polski poeta i dramaturg karaimskiego pochodzenia 
 Szymon Kobecki (1911–1985) – litewski inżynier, dramaturg i poeta karaimskiego pochodzenia.